Die Liste der Weltranglistenersten im Herrengolf listet alle Führenden des Official World Golf Rankings seit dessen Einführung am 7. April 1986 auf.

Die Seite führt zunächst alle Führenden der Rangliste in chronologischer Reihenfolge auf. In weiteren Tabellen werden die Weltranglistenersten zu Jahresende und die einzelnen Spieler, die die Nummer-1-Position innehatten, sortiert nach deren Wochenanzahl an der Spitze der Rangliste, dargestellt.

Insgesamt hatten seit Einführung der Wertung 25 verschiedene Spieler die Spitze der Golfweltrangliste inne. Erster Weltranglistenführender war der Deutsche Bernhard Langer, aktueller Führender ist der US-Amerikaner Scottie Scheffler. Die Rekorde für die meisten auf Platz 1 der Rangliste beendeten Saisons (12) sowie für die meisten Wochen an der Spitze der Weltrangliste, sowohl absolut (683) als auch aufeinander folgend (281), hält der Amerikaner Tiger Woods.

Der jüngste Ranglistenerste war ebenfalls Tiger Woods (21 Jahre, 16. Juni 1997), der älteste Greg Norman (42 Jahre, 11. Januar 1998).

Weltranglistenerste im Jahresverlauf 
Spieler: Gibt den Namen des Spielers an. Die Nummer in Klammern hinter dem Spielernamen gibt an, der wievielte Athlet an der Weltranglistenspitze der Spieler war.
von: Gibt den Tag an, an dem der Spieler die Nr.-1-Position erreichte.
bis: Gibt den Tag an, an dem der Spieler innerhalb der jeweiligen Serie letztmals Führender der Weltrangliste war.
Wochen: Gibt die Anzahl der Wochen an, die der Spieler innerhalb der jeweiligen Serie die Weltrangliste anführte.

Stand: 19. März 2023

Weltranglistenerste am Jahresende 
Anmerkung: Die Zahl in Klammern hinter dem Spielernamen gibt an, zum wievielten Mal der Spieler zum jeweiligen Zeitpunkt eine Saison an der Weltranglistenspitze beenden konnte.

Spieler nach Wochen an der Weltranglistenspitze 
Spieler: Gibt den Namen des Spielers an. Der aktuelle Führende ist in Fettschrift hervorgehoben.
erstmals am: Gibt das Datum an, an welchem der Spieler erstmals an der Spitze der Weltrangliste stand.
Wochen: Gibt die Anzahl der Wochen an, die der Spieler insgesamt an der Spitze der Weltrangliste stand. Nach diesem Wert richtet sich auch die Platzierung in der Tabelle.
Serie: Gibt die Anzahl der Wochen an, die der Spieler während seiner längsten Serie ununterbrochen an der Weltranglistenspitze stand.

Stand: 19. März 2023

Weblinks 
 Offizielle Website des World Golf Rankings (englisch)

Weltranglistenerste Herren
Golfweltranglistenerste Herren
Golf, Weltrangliste Herren